Йонас Бьоркман / Максим Мирный защитили свой прошлогодний титул.

Посев 

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Финал)
  Йонас Бьоркман /  'Максим Мирный (Титул)
  Даниэль Нестор /  Марк Ноулз (Первый раунд)
  Кевин Ульетт /  Пол Хенли ''(Полуфинал)

<ol start="5">
  Ненад Зимонич /  Фабрис Санторо ''(Второй раунд)
  Энди Рам /  Йонатан Эрлих ''(Полуфинал)
  Леош Фридль /  Франтишек Чермак ''(Первый раунд)
  Симон Аспелин /  Тодд Перри ''(Первый раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира 

NASDAQ-100 Open 2006